Phos – genere di gasteropodi marini della famiglia Nassariidae
 Phos – personaggio del manga e anime Berserk
 Phos – personaggio della saga Cronache del Mondo Emerso
 Doulos Phos – nave da crociera